Unter einem Schwellkörper versteht man
 ein sich mit Blut füllendes Gefäßgeflecht, siehe Schwellkörper
 in der Botanik Schuppen oder Schüppchen in den Blüten der meisten Süßgräser (Poaceae), welche als sogenannte Schwellkörperchen durch Wasseraufnahme zur Blütezeit anschwellen, siehe Lodiculae